Silvan steht für:
 Silvan (Name), ein männlicher Vorname 
 Silvan (Diyarbakır), eine Stadt in der östlichen Türkei
 Silvan (Victoria), ein Ort im südöstlichen Australien 
 Silvan, piemontesischer Name der Gemeinde Silvano d’Orba in der Provinz Alessandria, Italien
 Silvan (Zauberkünstler), Pseudonym von Aldo Salvodello (* 1937), italienischer Zauberkünstler und Autor
Rudolf Silvan, österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Sylvan (Begriffsklärung)
 Silvanus
 Silvaner
 Silvani
 Silwan
 Silvan-Talsperre, Silvan Reservoir